Ноноава има више значења:

 Ноноава (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ноноава, Ла Меса де Ноноава (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ноноава (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Ноноава (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Ноноава (Ноноава, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику